Europacupen i fotboll 1978/1979 vanns av Nottingham Forest, England då man i finalmatchen besegrade Malmö FF, Sverige med 1-0 i München den 30 maj 1979. Nottingham Forest hade i första omgången slagit ut regerande mästarna Liverpool, England.

Kvalspel

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Spelträd

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Säsongen 1978/1979 på Uefas webbplats
 Europacupresultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 Europacuphistoria 1979

1978/1979
Fotbollssäsongen 1978/1979
1978 i Europa
1979 i Europa